Randen bezeichnet:
 Rote Bete, Rote Rübe (Schweizer Bezeichnung)

geographische Objekte:
 Randen (Gebirge), Höhenzug im Kanton Schaffhausen (Schweiz) und in Baden-Württemberg (Deutschland)
 Randen (Blumberg), Ortsteil von Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg
 Randen, historischer deutscher Name von Rannu, Gemeinde im Kreis Tartu, Estland
 Randen, Netz der Straßenbahn Kyōto

Siehe auch:

 Rande